White Chiristmas puede referirse a:

Música 
«White Christmas» (canción), una canción de 1942 escrita por Irving Berlin

Cine y televisión 
White Christmas (película), una película musical de 1954
«White Christmas» (Black Mirror), el especial navideño de 2014 de Black Mirror

Véase también 

 Blanca Navidad